Суперкубок Андорри з футболу 2019 — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 вересня 2019 року між чемпіоном Андорри Санта-Колома та володарем кубка Андорри Енгордані.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2019
Андорра
Вересень 2019